Zuidernieuwlandpolder (Brouwershaven), een polder bij Brouwershaven op Schouwen-Duiveland
Zuidernieuwlandpolder (Zierikzee), een polder bij Zierikzee op Schouwen-Duiveland